Niewidzialni –  powieść Roya Jacobsena
 Niewidzialni –  powieść Natalii Delewej
 Niewidzialni – amerykańska seria komiksowa
 Niewidzialni –  zbiór pięciu krótkometrażowych filmów o Lekarzach bez Granic
 Niewidzialni – album DNA i Gala
 Niewidzialni – album Czarno-Czarnych